Fatubuti steht für:

 Fatubuti (Fahiria), eine osttimoresische Aldeia im Suco Fahiria, Gemeinde Aileu
 Fatubuti (Fahisoi), ein Ort im Suco Fahisoi, Gemeinde Aileu